Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Steffi Graf (campionessa)
 Chris Evert (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Claudia Kohde-Kilsch (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Raffaella Reggi-Concato (secondo turno)

 Mary Joe Fernández (terzo turno)
 Katerina Maleeva (terzo turno)
 Laura Gildemeister (primo turno)
 Kate Gompert (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Sabrina Goleš (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1987